Hans Mayer Heuberger (1882-?), footballeur allemand ;
 Ivo Heuberger (né en 1976), joueur de tennis suisse ;
 Julius Heuberger, imprimeur suisse ;  
 Rami Heuberger (1963- ), acteur et réalisateur israélien ;  
 Richard Heuberger (1850-1914), compositeur autrichien.